Francesco Aleramo Provana del Sabbione – nobile e politico italiano
 Luigi Provana del Sabbione – storico e politico italiano
 Michele Saverio Provana del Sabbione – nobile e politico italiano
 Pompeo Provana del Sabbione – politico e militare italiano